Амра́м — библейский персонаж, отец Аарона и Моисея.

Персоналии
 Мицна, Амрам (род. 1945) — израильский военный и политический деятель. Мэр Хайфы 1993—2002 гг., лидер партии Авода 2002—2003 гг. 
  (1894—1966)
 Амрам гаон (ум. 875)

См. также 
 AIM-120 AMRAAM